Душешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Штефан-чел-Маре.
 Душешть () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Чейка.